Austria:
 Lenzing – dzielnica Saalfelden am Steinernen Meer
 Lenzing – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck

Osoby:
 Markus Lenzing – niemiecki muzyk

Inne:
 Lenzing AG – austriacki koncern przemysłowy